Русская Хомутерь — деревня в Базарносызганском районе Ульяновской области. Входит в состав Лапшаурского сельского поселения.

География 
Населённый пункт расположен на реке Хомутерька в 9 километрах к северо-западу от рабочего посёлка Базарный Сызган — административного центра района. Расстояние до Ульяновска — 115 километров.

Часовой пояс

История 
Название деревни связано с промыслом местного населения — изготовлением хомутов, телег и колёс.

В 1780 году, при создании Симбирского наместничества, существовали три одноимённых деревни, крещёных чуваш:  Хомутери (позже вошла в состав Малых Хомутерь), Малое Хомутери (обе вошли в Карсунский уезд, ныне в  Барышском районе) и Большие Хомутери (станет Русской Хомутерю) вошла в Канадейский уезд, с 1796 года — в Карсунском уезде Симбирской губернии.

В 1859 году деревня Русская Хомутерь, удельных крестьян, при безименном ключе, входила состав Карсунского уезда Симбирской губернии, в которой в 60 дворах жило 551 человек.

Своей церкви в деревни не было поэтому прихожане ходили в Рождественскую церковь села Ясачный Сызган. В 1899 году в деревне открылась школа грамоты.

В июне 2020 года освятили фундамент небольшой церкви Владимирской иконы Божией Матери, а 23.09.2020 года прошла первая за всю историю этого села служба.

Население 

В 1780 году — 79 ревизских душ. 

Согласно переписи 1859 года, было 60 дворов, 551 человек. 

В 1900 году в 96 дворах жило: 283 м. и 319 ж.; 

В 1913 году — 120 дворов, 675 жителей. 

Население села в 1996 году — 326 человек.

Инфраструктура 
Деревня разделена на две улицы (Полевая, Школьная) и один переулок (Школьный).

Примечания

Литература 
 
М. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева., 1903

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования «Базарносызганский район»

Населённые пункты Базарносызганского района